Лестница Иакова:
 Лестница Иакова — по Ветхому Завету, лестница, соединяющая землю и небо.
 Лествица Иакова — апокриф, основанный на библейском сюжете о лестнице Иакова.
  — разновидность карманного ножа.
 
 Лестница Иакова — название физического эксперимента, демонстрирующего некоторые свойства электрической дуги.

См. также 
 Лестница Якова — роман Людмилы Улицкой

Примечания